Schähfer ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Schähfer (1945–2005), deutsche Sängerin, siehe Nina & Mike
 Mike Schähfer (1944–2015), deutscher Schlagersänger, siehe Nina & Mike